Angelina puede referirse a:

Personas 
 Angelina Alonso, futbolista brasileña (2000-).

Nombre propio 
 Angelina, nombre propio femenino.

Divisiones administrativas 
 Angelina (Santa Catarina), municipio de Santa Catarina, Brasil.
 Condado de Angelina, uno de los condados del estado estadounidense de Texas

Restauración 
 Angélina, lujoso salón de té en París.

Varios 

 (64) Angelina, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides